Mahina, une commune de Tahiti, en Polynésie française ;
 Mahina, une commune du cercle de Bafoulabé dans la région de Kayes au Mali.

Homonymie de localités